Gagra kan avse:

 Gagra, stad i Abchazien, Georgien
 Gagra (distrikt), distrikt i Abchazien, Georgien
 Gagrabergen, bergskedja i Abchazien, Georgien, del av Stora Kaukasus
 FK Gagra, fotbollsklubb i Tbilisi, Georgien